Ре́джо-ди-Кала́брия (, ) — упразднённая провинция в Италии, в регионе Калабрия. С 2016 года на её месте образован метрополитенский город Реджо-ди-Калабрия .

Физико-географическая характеристика 
Провинция расположена между Ионическим морем на востоке и Тирренским морем на юге и на западе на берегу пролива Мессина. Побережье Тирренского моря носит название Costa Viola из-за цвета моря во время заката. К северу от Реджо-ди-Калабрия находятся провинции Вибо-Валентия и Катандзаро. 

Провинция покрыта лесами с преимущественно каштанами, берёзами, каменными дубами, одноцветными пихтами. Русла горных рек и прибрежные скалы покрыты папоротниковыми, дроковыми, земляничными деревьями, миртами, олеандрами, индийской опунцией. Горные потоки на берегу Тирренского моря являются характерной особенностью региона. 

Большую часть провинции занимает национальный парк Аспромонте, который выходит как к Тирренскому, так и к Ионическому морям.

Население 
Реджо-ди-Калабрия является самой густонаселённой провинцией региона. На 1 январе 2014 года по данным национального института статистики население провинции составляло 559,759 человек, из них женщин - 287,883, мужчин - 271,876.

В провинции находится 97 населённых пунктов:

Экономика 
В провинции находится порт Джоя-Тауро - один из крупнейших портов морского коридора между Суэцем и Гибралтаром. На побережье между Вилла-Сан-Джованни и Джойоза-Йоника выращивают бергамот, кроме того в провинции культивируют оливковые деревья, виноград, цитрусовые.

Культура 
В Реджо-ди-Калабрия находится археологический музей. Основанный в 1981 году, он занимает Riace Bronzes - кафедральный собор, построенный в 1882 году.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Упразднённые провинции Италии